Biologia: procés biològic en què se sintetitza una cadena de proteïnes a partir d'una seqüència d'ARN missatger; vegeu síntesi proteica.
 Lingüística: 
 Traducció lingüística, procés d'interpretació d'un text en una llengua i posterior producció d'un text equivalent en una altra:
 Traducció automàtica, traducció emprant programari específic.
 Traducció jurada, traducció oficial de documents que requereixen una validesa legal
 Traducció i interpretació, per als estudis universitaris.